M45 se poate referi la:

 M45, rachetă
 M45, Pleiade, roi stelar (numit și Messier 45)